Ра́ковник () — город на западе Чехии, в Среднечешском крае. Муниципалитет с расширенными полномочиями и административный центр района Раковник.

Население — 15 652 человека (2021 год).

Расположен в 50 км к западу от Праги, на высоте 350 м над уровнем моря. Железнодорожный узел.

Экономика 
Основное предприятие города — керамический завод (производство плитки). Имеется пивное производство, городская пивоварня, основанная в 1454 году и выпускающая пиво под маркой Bakalář, — одна из старейших в Чехии.

Достопримечательности 
В городе сохранились старинные готические ворота (70-е годы XV века), костел, барочное здание синагоги. Работает городской музей. Ежегодно проводится фестиваль вокальной музыки «Rakovnik of Urnan Brothers».

Поблизости от Раковника — замок Кршивоклат (конец XV века).

Население

Города-побратимы

Фотографии

Известные уроженцы и жители 
 Альстер, Ладислав — шахматист.
 Буриан, Карел — оперный певец.
 Каберле, Томаш — хоккеист.
 Анетта Киз — порноактриса.
 Когоут, Антонин — музыкант.
 Крейчи, Йозеф — композитор.
 Ноймарк, Давид — философ.
 Отилия Бенишкова — народная артистка Чехословацкой Республики.
 Рансдорф, Милослав — политик.
 Сикст из Оттерсдорфа — хронист.
 Фабиан, Йозеф — богослов.
 Фабериус, Мартин — писатель.
 Неедлы, Олдржих — футболист.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города // mesto-rakovnik.cz 

Города Среднечешского края
Районные центры Чехии